Dejan Stanković — futebolista da Sérvia
 Dejan Stankovic (futebol de praia) — futebolista de praia da Suíça

Desambiguações de antropônimos